Coelopencyrtus är ett släkte av steklar som beskrevs av Timberlake 1919. Coelopencyrtus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Coelopencyrtus